De Bergen (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
 De Bergen (Dongen), een natuurgebied in Dongen
 De Bergen (Geertruidenberg), een buurtschap in de gemeente Geertruidenberg
 De Bergen (Wanroij), een vakantiepark in Wanroij